Zamach w Zahedanie (15 lipca 2010)
 Zamach w Zahedanie (28 maja 2009)